szczelinowiec – przedstawiciel grupy ryb z rodziny pielęgnicowatych
 szczelinowiec Chasmatophyllum – rodzaj roślin z rodziny pryszczyrnicowatych